Delphi for PHP (RadPhp XE, RadPhp XE2, HTML5 Builder) — интегрированная среда разработки веб-приложений на языке программирования PHP, разработанная компанией CodeGear, до июля 2008 года являвшейся подразделением Borland.

Основная идея создания этой IDE — визуальное программирование в стиле Delphi, но на PHP и JavaScript.

Содержит библиотеку VCL for PHP, содержащую более чем 70 визуальных компонентов.

Среда поддерживает базы данных MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, InterBase, DB2, Informix, Sybase ASA, Sybase ASE.

Базовые возможности:
 визуальный редактор форм;
 дизайнер HTML и поддержка шаблонов;
 PHP-profiler;
 интегрированный отладчик PHP;
 возможность создания собственных компонентов;
 возможность интеграции с Delphi;
 Data Explorer и Data Viewer;
 встроенный HTTP-сервер Apache;
 события PHP и события JavaScript;
 поддержка AJAX;
 множество примеров в стандартной поставке.
 
До появления Delphi for PHP торговая марка Delphi ассоциировалась исключительно с языком программирования Object Pascal и его потомком Delphi.

Версии 
 Delphi For Php 1 (2007)
 Delphi For Php 2 (2008)
 RadPhp XE (2010)
 RadPhp XE2 (2011)
 HTML5 Builder (2012)

Ссылки 
 Страница на сайте разработчика
 Delphi for PHP 2.0 — The RAD visual PHP development environment
 Сайт разработчиков vcl for php (включая загрузку)
 
 Delphi-PHP Forums
 Delphi-PHP Blog
 Форум по Delphi For Php 

Интегрированные среды разработки
Программное обеспечение CodeGear